Тюли — название населённых пунктов:

Россия 
 Тюли — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Тюли — село в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа.